La  édition du CIC - Mont Ventoux fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2023 en catégorie 1.1.

Équipes 
Classée en catégorie 1.1 de l'UCI Europe Tour, le CIC - Mont Ventoux est par conséquent ouverte aux WorldTeams dans la limite de 50 % des équipes participantes, aux équipes continentales professionnelles, aux équipes continentales et aux équipes nationales.

Dix-huit équipes participent à cette course : six WorldTeams, sept équipes continentales professionnelles et cinq équipes continentales.

Parcours de la course

Récit de la course

Classement final

Classements UCI 
La course attribue le même nombre de points pour l'UCI Europe Tour 2023 et le Classement mondial UCI (pour tous les coureurs), avec le barème suivant :

Prix versés 
La course attribue un total de , répartie comme suit :

Le meilleur jeune, vainqueur du " trophée Lapierre ", a  d'attribué, le prix du meilleur combatif " Prix du public " a  d'attribué.

Liste des participants

Droits de diffusion

Notes et références

Voir aussi 
 Mont Ventoux Dénivelé Challenges féminin 2022

Liens externes 
 Site officiel
 

2023
Cyclisme en France en 2023
Cyclisme sur route en 2023
Cyclisme en juin 2023
Sport en France en juin 2023